Катрин има више значења:
 Катрин (Алабама)
 Катрин (Колорадо)